Gustavo Gutiérrez può riferirsi a:
Gustavo Gutiérrez – (1998-vivente) nuotatore peruviano.
Gustavo Gutiérrez – (1933-vivente) schermidore venezuelano.
Gustavo Gutiérrez – (1929-vivente) presbitero peruviano.

Pagine correlate 
Gutiérrez